Тотонтепек Виља де Морелос има више значења:

 Општина Тотонтепек Виља де Морелос (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Тотонтепек Виља де Морелос (Тотонтепек Виља де Морелос, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику